Stará Voda est un toponyme qui peut désigner :

Stará Voda, une commune du district de Gelnica, dans la région de Košice.

Stará Voda, une commune du district de Cheb, dans la région de Karlovy Vary ;
 Stará Voda, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie